Ytterö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ytterö, Björneborg, Satakunta, 
 Ytterön (Kumlinge, Åland),

Se även
Ytterön
Ytterören
Yttre ören